Chamier ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Chamier (1565–1621), reformierter Theologe
 Edward Chamier (1840–1892), französischer Schachspieler
 Edwina Chamier (1890–1981), kanadische Skirennläuferin
 Frederick Chamier (1796–1870), englischer Schriftsteller
 Friedrich Wilhelm von Chamier (1789–1853), preußischer Generalmajor
 Hans von Chamier Glisczinski (1884–1970), deutscher Offizier, Politiker (Deutsche Zentrumspartei) und Autor
 Wolfgang von Chamier-Glisczinski (1894–1943), deutscher Generalleutnant